Ниже представлен список футбольных тренеров, выигравших Кубок Англии по футболу.

Арсен Венгер — рекордсмен по количеству выигранных Кубков Англии (7 побед). Джордж Рэмзи выиграл Кубок Англии по футболу 6 раз; Джордж Рэмзи все титулы завоевал с «Астон Виллой» (в 1887, 1895, 1897, 1905, 1913 и 1920 годах), Арсен Венгер — с «Арсеналом» (в 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 и 2017 годах). Два тренера выиграли кубок по 5 раз: Томас Митчелл и сэр Алекс Фергюсон.

Шотландский тренер Томас Митчелл приводил «Блэкберн Роверс» к успеху в Кубке Англии на протяжении трёх сезонов подряд: в 1884, 1885 и 1886 годах.

17 футболистов выигрывали Кубок Англии в качестве игрок и в качестве тренера: Джон Кэмерон (играющий тренер в 1901 году), Питер Мауильям, Билли Уокер, Джимми Сид, Мэтт Басби, Стэн Сеймур, Джо Смит, Билл Шенкли, Джо Мерсер, Дон Реви, Боб Стокоу, Кенни Далглиш, Бобби Гулд, Терри Венейблс, Джордж Грэм, Джанлука Виалли и Роберто Ди Маттео.

Два тренера выигрывали Кубок Англии с двумя разными клубами: Герберт Чепмен (с «Хаддерсфилд Таун» в 1922 году и «Арсеналом» в 1923 году) и Билли Уокер (с «Шеффилд Уэнсдей» в 1935 году и с «Ноттингем Форест» в 1959 году).

Список победителей по годам

Тренеры с двумя и более победами в Кубке Англии

Главные тренеры по странам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших высший дивизион чемпионата Англии
 Кубок Англии по футболу
 Финал Кубка Англии по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии

Тренеры
Кубок Англии
Списки футбольных тренеров Англии